peut faire référence à :

Musique 
 , une chanson de Sammy Cahn et Jule Styne
 Time After Time, un single de Cyndi Lauper de 1984 ;
 Time After Time, un single d'Ozzy Osbourne ;
 Time After Time, un single de EARTH de 2000 ;
 Time After Time: Hip Hop Soul Version, autre single de EARTH de 2000.

Cinéma et télévision 

 Time After Time, titre original de C'était demain, un film américain réalisé par Nicholas Meyer, sorti en 1979.
 Time After Time, une série télévisée américaine créée par Kevin Williamson sur ABC.